Дзидзилче има више значења:

 Дзидзилче (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дзидзилче (Теком), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дзидзилче (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику